Gino Sarrocchi – politico italiano
 Giulio Sarrocchi – schermidore italiano
 Margherita Sarrocchi – poetessa italiana
 Tito Sarrocchi – scultore italiano